Couvent  Notre-Dame est la désignation de plusieurs couvents :

Couvent Notre Dame de la Rose de Jéricho, à Bruxelles.

Couvent Notre-Dame, à Sarlat-la-Canéda (Dordogne),
 Couvent Notre-Dame des Ardilliers, à Saumur (Maine-et-Loire),
 Couvent Notre-Dame de la Délivrande, ancien couvent à Saint-Martin-d'Hères (Isère),
 Couvent Notre-Dame-de-Fidélité, à Douvres-la-Délivrande (Calvados), 
 Couvent Notre-Dame des Junies, ancien couvent dominicain situé aux Junies (Lot),
 Couvent Notre-Dame-du-Refuge, à Anglet (Pyrénées Atlantiques),
 Couvent Notre-Dame-du-Val, ancien couvent de Célestins à Rouen (Seine-Maritime).

Couvent Notre-Dame de Jésus, à Lisbonne

Voir aussi 
 

NotreDame
~